Aragua (staat), een deelstaat van Venezuela
Aragua (Anzoátegui), een gemeente in de Venezolaanse deelstaat Anzoátegui
Aragua (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de spanners (Geometridae)